Llista d'asteroides del 140001 al 141000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|140001–140100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|140101–140200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|140201–140300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|140301–140400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|140401–140500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|140501–140600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|140601–140700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|140701–140800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|140801–140900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|140901–141000 [ modifica]

|-
|}